Джон Де́йвис ( или ) — английский футболист, вратарь. Выступал за клубы «Херст», «Берзлем Порт Вейл» и Ньютон Хит в конце XIX века.

Футбольная карьера 
Играл за клуб «Херст». Летом 1889 года перешёл в «Берзлем Порт Вейл». Дебютировал за клуб 2 сентября 1889 года в товарищеском матче против «Халлиуэлла», который завершился со счётом 1:1. Вскоре стал игроком основного состава. Стал первым игроком в истории «Порт Вейла», которому была показана красная карточка. Произошло это 3 мая 1890 года в матче против «Уолсолл Таун Свифтс», в котором оппонент пнул его, а он нанёс тому удары в ответ. В январе 1891 года потерял место в основном составе, а в следующем году покинул клуб как свободный агент.

В июле 1892 года перешёл в клуб «Ньютон Хит». В основном составе «» дебютировал 14 января 1893 года в матче против «Ноттингем Форест» на стадионе «Норт Роуд». После этого провёл за клуб ещё шесть матчей в лиге и два «тестовых» матча против «Смолл Хит» за право остаться в Первом дивизионе.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста  на сайте MUFCInfo.com

Футболисты Англии
Игроки ФК «Аштон Юнайтед»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Порт Вейл»